

Personnage biblique
Jemima est la première fille de Job, dans le Tanakh et l'Ancien Testament.

Prénom
Jemina Khan (1974-) est une ambassadrice représentant le Royaume-Uni pour l'UNICEF.
Jemima Rooper (1981-) est une actrice britannique.

Marque commerciale
Tante Jemima est une marque commerciale de farine à crêpe, de sirop, et d'autres produits pour le petit déjeuner actuellement possédée par la Quaker Oats Company.